Whittier bezeichnet

Personen:
 Henry Obermanns Whittier (1937–2008), US-amerikanischer Botaniker
 John Greenleaf Whittier (1807–1892), amerikanischer Schriftsteller
 Pauline Whittier (1876–1946), US-amerikanische Golferin; siehe Pauline Iselin 
 Sumner G. Whittier (1911–2010), US-amerikanischer Politiker

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Whittier (Alaska)
 Whittier (Florida)
 Whittier (Iowa)
 Whittier (Kalifornien)
 Whittier (New Hampshire)
 Whittier (North Carolina)
 Whittier (Washington)
 Whittier Heights (Washington)
 Whittier Junction (Kalifornien)
 Whittier Oaks (New Jersey)
 South Whittier, Kalifornien 
 West Whittier-Los Nietos, Kalifornien 

Siehe auch

 Whittier Hotel